Mário César Guimarães da Silva, mais conhecido por Mário César (Nanuque-MG, 21 de Junho de 1981), é um futebolista brasileiro que atua como cabeça de área, ou volante.

Desde 2013 joga pelo Goytacaz-RJ.

Carreira 
Mário César começou sua carreira futebolística na categoria de base do CFZ, em 1999. Neste time, conquistou o Torneio Octávio Pinto Guimarães, em 2000. Ficou no clube até 2004, quando se transferiu para o Volta Redonda. Pela equipe do sul fluminense, conquistou a segunda Divisão Estadual, em 2004, a Copa Finta Internacional, a Taça Guanabara de 2005, e o Vice-campeonato estadual de 2005. Ele foi o jogador mais regular da equipe, tendo atuado em todas as 16 partidas da equipe no campeonato carioca de 2005. 

Com a boa campanha da equipe do sul fluminense no estadual deste ano, foi contratado pelo Nova Iguaçu e emprestado ao Paraná Clube para a disputa da Série A, e foi um dos destaques da equipe que conquistou uma vaga para a Copa Libertadores de 2006. Neste brasileirão (de 2005), Mario Cesar fez um golaço no clássico contra o Curitiba (um chutaço de fora da área), quando o time perdia por 1x0, ajudando a equipe a conquistar a vitória por 3x2. 

Em 2006, o Paraná Clube não quis comprar os direitos federativos do jogador (apesar de chegar a um acordo com o atleta) o Nova Iguaçu exigiu a volta do jogador, que jogou o estadual de 2006 pela equipe da baixada fluminense. Passou ainda por Marilia-SP, Joinville-SC, Macaé-RJ e Bonsucesso-RJ, antes de acertar com o Guarani, em 2008, para a disputa da Série C do Brasileirão. Ficou na equipe de Campinas até o final de 2009, quando acertou seu retorno para o Volta Redonda, para a disputa do Cariocao 2010.

Depois, passou por Sampaio Correa-AM, América-RJ, CRAC-GO (onde fez parte do plantel vice-campeao da Série D) e, por último, Goytacaz-RJ.

Histórico 
{|  class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; width=100%"
!Ano
!Clube
|-
|1999-2003
|CFZ-RJ
|-
|2003-2005
|Volta Redonda-RJ
|-
|2005
|Paraná
|-
|2006
|Nova Iguaçu-RJ
|-
|2006
|Marília-SP
|-
|2007
|Joinville-SC
|-
|2008
|Macaé-RJ
|-
|2008
|Bonsucesso-RJ
|-
|2008-2009
|Guarani-SP
|-
|2010
|Volta Redonda-RJ
|-
|2010
|Sampaio Correa
|-
|2011
|América-RJ
|-
|2012
|CRAC-GO
|-
|2013-2014
|Goytacaz-RJ
|-2015-2016
|2015-2016
|Atlético Tricordiano de Três Corações

Conquistas 
2000 - Campeão do Torneio Octávio Pinto Guimarães, com o CFZ 
2004 - Campeão da Segunda Divisão do Rio, com o Volta Redonda
2005 - Campeão da Copa Finta Internacional, com o Volta Redonda
2005 - Campeão da Taça Guanabara, com Volta Redonda
2005 - Vice-campeão Carioca, com Volta Redonda.
2012 - Vice-campeonato Serie D, com o CRAC-GO

Links Externos 
 esporte.ig.com.br/ Perfil do atleta
 marcelodieguez.com.br/

Nascidos em 1981
Naturais de Nanuque
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Clube Recreativo e Atlético Catalano‎
Futebolistas de Minas Gerais